Omaria steht für:

 El Omaria, Gemeinde im gleichnamigen algerischen Distrikt
 El Omaria (Distrikt), Distrikt in der algerischen Provinz Medea
 Omaria, Koseform von Maria
 Omaria-Kegelschnecke (Conus omaria), eine Meeresschnecke der Untergattung Darioconus
 William Omaria, Mitbegründer der Uganda National Liberation Front